Могила короля Суро (; Сурованнын) или Намнын () — могила короля Суро, основателя древнего корейского государства Кымгван Кая (Карак-кук) и родоначальника клана Кимов из города Кимхэ. Расположена в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо, один из символов Кимхэ.

История 

Эта гробница — круглая и покрытая почвой без каких-либо специальных памятников. В 1580 году губернатор провинции Кёнсандо восстановил гробницу, установил каменный стол, платформу и знак в передней части гробницы. Памятник, который был построен в 1647 году, до сих существует, на этой каменной стеле написано: «Могила короля Суро, основателя государства Карак-кук». На воротах «Намнын чонмун» перед могилой вписаны две цифры рыб лицом друг к другу каменный монумент в центре индийским стилем. По книге «Самгук юса», Хо Хванок, жена короля Суро — из Индии.

В 1884 году король Коджон назвал святлище гробницы «Сунсонджон» и заново восстановил могилу и здания на территории гробницы. На северо-востоке от гробницы короля Суро находится гробница королевы Хо, жены короля Суро. Каждую осень в гробнице короля Суро проводится мемориальный ритуал под названием «Чхунхян тэдже».

Ссылки 
 Гробница короля Суро

Гробницы Республики Корея
Достопримечательности Кёнсан-Намдо
Кимхэ